Marco Filippeschi – politico italiano
 Mario Filippeschi – tenore italiano